Канно Суга (), также известная как Канно Сугако (, 1881 — 25 января 1911), — первая японская революционерка, одна из первых японских феминисток и основательниц японского женского движения, подруга и гражданская жена деятеля японского анархистского движения Котоку Дэндзиро. В июне 1910 года арестована вместе с соратниками по подозрению в планировании покушения на императора Мэйдзи.  действительно имел место. На суде в 1910 году вела себя героически. Была казнена в тюрьме вместе с Котоку и 10 другими революционерами.

Биография 
Родилась в Осаке в семье горного мастера и рано познакомилась с тяжёлой жизнью горняков. Она потеряла мать в возрасте десяти лет, и её отец снова женился. Вдобавок к тому, что мачеха подвергала её жестокому обращению, Канно в возрасте пятнадцати (по другим данным, четырнадцати) лет была изнасилована. Её одолевали чувства вины и стыда. Она нашла утешение в трудах писательниц-анархисток, которые советовали ей и другим женщинам-жертвам насилия перестать винить себя и видеть в изнасиловании жестокое преступление, каким оно и являлось.

При чтении эссе о жертвах сексуального насилия Канно также познакомилась с социалистическими идеями, что оказало огромное влияние на формирование её личности. В семнадцать лет она вышла замуж за человека, принадлежавшего к купеческой семье в Токио, исключительно для того, чтобы избежать жестокого обращения со стороны мачехи. Она вернулась в Осаку только в 1902 году.

Канно начала писать в журнале и участвовать в христианском женском движении против системы законных борделей. Она писала в газетах «Хэймин симбун» и «Майнити» (1904-05) под псевдонимом Югэцу. С началом русско-японской войны она присоединилась к христианско-социалистическому движению за мир. В 1906 году стала главой редакции газеты в провинции Вакаяма и завязала отношения с социалистическим лидером Арахатой Кансоном (1887—1981).

Вернувшись в Токио, она была вовлечена в анархистский манифест, лидеры которого в июне 1908 года были арестованы в связи с инцидентом красного флага. Во время посещения друзей в тюрьме она была арестована. Через два месяца после освобождения она встретила анархиста Дэндзиро Котоку (1871—1911). Вместе они начали публиковать анархистскую газету, которая была запрещена властями. Канно снова была арестована.

Заговор против императора и казнь 
В своём тюремном дневнике Суга пишет, что она пришла к выводу, что нельзя добиться политических изменений мирным путём после репрессий в связи с инцидентом красного флага, мирным протестом в 1908 году во главе с левыми анархистами. Именно после того, как она и её товарищи были арестованы, она пришла к выводу, что необходима насильственная революция. Исходя из этого, она, её любовник и ещё два анархиста стали вынашивать замысел убить императора Мэйдзи. Мияшита Такичи решил для осуществления убийства императора использовать взрывчатку, остальные участники заговора согласились с этим. После того, как бомба была изготовлена, заговорщики попросили своего товарища Симидзу Тайчиро сохранить бомбу у себя до момента применения. Однако Тайчиро предал своих товарищей и выдал их в руки полиции.

Вместе с двадцатью шестью другими вовлечёнными в дело людьми они были преданы суду. Судебный процесс по «делу об оскорблении трона» был закрытым.

Поняв, что полиция знает все обстоятельства дела, Суга не стала отрицать своего участия и активной роли в заговоре. Она сказала своим следователям, что

«даже среди анархистов я была среди наиболее радикальных мыслителей. Во время моего тюремного заключения в связи с „инцидентом красного флага“ в июне 1908 года меня возмутило жестокое обращение полиции. Я пришла к выводу, что мирное распространение наших принципов не может произойти в подобных условиях. Необходимо было поднять народное самосознание, организовав мятежи или революцию или прибегнув к убийствам… Похоже, император Муцухито, в сравнении с другими императорами в истории, снискал популярность у народа и является достойной личностью. Несмотря на моё личное к нему сочувствие, он, как император, является главным человеком, ответственным за экономическую эксплуатацию народа. Политически он стоит у истоков всех совершенных преступлений, идейно же он является основополагающей причиной суеверий. Человек, занимающий подобное положение, я считаю, должен быть убит».

По приговору суда 24 подсудимых были приговорены к смертной казни, хотя большинство из них не были непосредственно вовлечены в заговор. Впоследствии двенадцати из них приговор был заменён на пожизненное заключение, остальным двенадцати смертный приговор был подтверждён, включая Канно, Котоку и ещё десять их товарищей.

Канно была повешена 25 января 1911 года. Казнь её была осуществлена с особой жестокостью: «…её усадили на пол. Два тонких шнура были помещены вокруг её шеи. Затем половицы дощатого настила были убраны. Спустя 12 минут она была мертва».

Примечания 

Деятели феминизма Японии
Анархисты Японии
Анархо-синдикалисты
Социалисты Японии
Антивоенные активисты Японии
Революционеры Японии
Казнённые анархисты
Казнённые революционеры
Политики XIX века
Политики XX века
Казнённые в 1911 году
Повешенные в Японии